Toponímia:
 Austràlia
 Austin (Austràlia Occidental), un poble fantasma de l'estat d'Austràlia Occidental
 Canadà
 Austin (Manitoba), poble de la província de Manitoba
 Austin (Quebec), municipalitat de la província de Quebec
 Illa d'Austin, illa del territori de Nunavut
Estats Units
 Austin (Arkansas), ciutat de l'estat d'Arkansas
 Austin (Colorado), comunitat a l'estat de Colorado
 Austin (Chicago), barri de Chicago (Illinois)
 Austin (Indiana), ciutat a l'estat d'Indiana
 Austin (Minnesota), ciutat de l'estat de Minnesota
 Austin (Nevada), àrea no incorporada de l'estat de Nevada
 Austin (Texas), capital de l'estat de Texas
 Austin (Oregon), poble fantasma de l'estat d'Oregon
 Austin (Pennsilvània), ciutat de l'estat de Pennsilvània 
 Comtat d'Austin, comtat dels Estats Units de l'estat de Texas, el qual no és el comtat e la ciutat d'Austin (Texas)
 Biografies
 Cognom
 Alfred Austin, poeta britànic 
 Brett Austin, nedador neozelandès 
 Bunny Austin, tennista britànic
 Charles Austin, atleta estatunidenc 
 Charlie Austin, futbolista britànic
 Chase Austin, conductor NASCAR estatunidenc
 Dallas Austin, músic estatunidenc
 Denise Austin, instructora fitness estatunidenca
 Gene Austin, cantant estatunidenc
 Henry Austin (arquitecte), arquitecte estatunidenc
 Henry Austin (beisbol), jugador de beisbol estatunidenc
 Herbert Austin, fundador d'Austin Motors Company britànic
 Hubert Austin, arquitecte britànic
 Jake Austin, actor estatunidenc
 John Austin, jurista britànic
 John Arnold Austin, navegador estatunidenc
 John Langshaw Austin, filòsof britànic
 Johntá Austin, cantant estatunidenc
 Kate Austin, escriptora, feminista i anàrquica estatunidenca
 Kent Austin, jugador i entrenador de futbol americà estatunidenc
 Lloyd Austin, general estatunidenc
 Mary Hunter Austin, escriptora estatunidenca
 Ned Austin, actor estatunidenc
 Phil Austin, comediant i escriptor estatunidenc
 Sarah Austin (personalitat d'internet), personalitat d'internet estatunidenca
 Sarah Austin, escriptora britànica
 Sherrié Austin, música australiana 
 Stephen Austin, polític estatunidenc
 Stone Cold Steve Austin, lluitador i actor estatunidenc
 Tex Austin, promocionador de rodeo estatunidenc
 Tracy Austin, tennista estatunidenca
 Woody Austin jugador de golf estatunidenc
 Prenom
 Austin Butler, actor estatunidenc
 Austin Clarke, escriptor canadenc 
 Austin Collie, jugador de futbol americà estatunidenc
 Austin Healey, jugador de rugbi britànic
 Austin Idol, lluitador de lluita lliure estatunidenc
 Austin Mitchell, polític britànic
 Austin Nichols, actor britànic
 Austin Osman Spare, artista i màgic britànic
 Austin Stevens, fotògraf sud-africà
 Ficció
 Steve Austin, personatge fictici en la novel·la Cyborg de Martin Caidin, el qual va inspirar la sèrie de televisió The Six Million Dollar Man
 Austin Powers, personatge fictici en pel·lícules, creat i interpretat per Mike Myers 
 Austin College, localitzat a Sherman (Texas) Estats Units 
 Entitats
 University of Texas at Austin, localitzat a Austin, Texas, Estats Units 
 Austin Peay State University, localitzat a Clarksville, Tennessee, Estats Units 
 Austin Automobile Company, companyia de cotxes estatunidenca
 Austin (marca), companyia de Kellogg's
 Austin Motor Company, companyia de cotxes britànica
 American Austin Car Company, companyia de cotxes estatunidenca
 Vaixells
 USS Austin (1839), vaixell estatunidenc
 USS Austin (DE-15), vaixell estatunidenc
 USS Austin (LPD-4), vaixell estatunidenc
 Música
 Austin (cançó), una cançó de Blake Shelton
 Austin TV, un grup de música mexicà

 Totes les pàgines començant per «Austin»